Encuentro puede referirse a:
 Una cita en el espacio y el tiempo. Quedar con alguien.
 Una reunión entre dos o más personas. Puede estar organizado por una asociación para fomentar una actividad concreta, como la música, el rol o la arqueología.
 Un partido entre dos deportistas o equipos.
 Encuentro, un canal de televisión argentino.
Ediciones Encuentro, editorial española.